Олексенко Ганна Олегівна ( 6 березня 1984, Севастополь) — українська підприємниця, власниця Групи компаній Olkom та блогер. Донька українського політика, бізнесмена та мецената Олега Олексенка.

Біографія 

Ганна Олексенко народилася 6 березня 1984 р. в Севастополі. В середині 80-х рр. сім'я Ганни переїхала в Мелітополь, де вона здобула середню освіту в приватній школі. В 2001 р. переїхала до Києва і вступила до Університету економіки та права «КРОК».

У 2006 р. отримала диплом бакалавра "Економіка підприємства", в 2007 р. – диплом магістра "Адміністративний менеджмент" та закінчила курси по дизайну інтер'єру. Крім навчання в університеті, в 2019 р. закінчила з відзнакою бізнес-школу МІМ-KYIV за програмою МВА (Магістр бізнес-адміністрування).

Паралельно з цим в 2018 р. пройшла практику в учбових закладах США Carnegie Mellon University та Tepper School of Business. В 2019 р. проходила практику в Глобальному трасті Лихтенштейна LGT та виробничих компаніях Швейцарії.

Підприємницька діяльність 

Після смерті батька 19 липня 2002 року Ганна Олексенко почала кар'єру в Olkom аналітиком у відділі продажів, а згодом перейшла до відділу маркетингу. Через деякий час Ганна покинула сімейний бізнес.

Ганна почала працювати з нерухомістю. Тому в 2011 році вдруге пішла вчиться на дизайнера і архітектора та створила своє архітектурно-дизайнерське бюро.

У 2013 році Ганна повернулася в Olkom. З 2015 року обіймає керівну посаду. За цей час компанія пройшла аудит на відповідність вимогам міжнародної схеми сертифікації FSSC 22000.

У 2017 році Ганна Олексенко стала ключовим акціонером Групи компаній Olkom.

Цікаві факти 

 Переможниця рейтингу «Жіноче лідерство» журналу ТОП-100.Рейтінг найбільших і WoMo – 2019 р.
 У час керівництва Ганни Олексенко ТМ Олком увійшов до топ-100 найдорожчих брендів України за версією журналу Новий Час – 2019 р., 2018 р., 2017 р., 2016 р., 2015 р., 2014 р.

Родина 

 Батько – Олег Іванович Олексенко, підпрємець
 Мати – Людмила Миколаївна Олексенко
 Чоловік – Ігор Ламбуцький
 Син – Данило (2011 р.)

Примітки

Посилання 
 Безпрецедентне оновлення. 100 найвпливовіших жінок України" – 2019 р.
 
 

Українські підприємниці